Frontenay kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Frontenay-Rohan-Rohan, departementet Deux-Sèvres i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Frontenay, Jura, departementet Jura i regionen Bourgogne-Franche-Comté,